Snijraam (architectuur)
Snijraam (gereedschap)